Победительницы турнира 2009 года Винус и Серена Уильямс подтвердили свой титул. Всего же для сестёр Уильямс это стало 4-й в карьере победой на этом турнире в женском парном разряде (2001, 2003, 2009 и 2010). 

Вообще же Уильямс выиграли 11-й финал турнир Большого шлема в женском парном разряде из 11, в которых участвовали. Для Серены эта победа стала 24-й на турнирах Большого шлема во всех разрядах, а для Винус — 20-й.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Серена Уильямс  /  Винус Уильямс (Титул)
  Нурия Льягостера Вивес  /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Третий круг)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Третий круг)
  Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Первый круг)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббз (Полуфинал)
  Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы (Четвертьфинал)

<ol start="9">
 Елена Веснина /  Чжэн Цзе (Третий круг)
 Саня Мирза /  Вирхиния Руано Паскуаль (Третий круг)
 Алла Кудрявцева /  Екатерина Макарова (Второй круг)
 Чжуан Цзяжун /  Квета Пешке (Второй круг)
 Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг (Второй круг)
 Мария Кириленко /  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые